Серге́й Гу́щин:
 Гущин, Сергей Ильич (1858—1908) — российский архитектор.
 Гущин, Сергей Николаевич (род. 1960) — советский военнослужащий, участник боевых действий в республике Афганистан, Герой Советского Союза.